Marxmüller ist der Familienname von:
 Anton Marxmüller (1898–1984), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker
 Helga Marxmüller (* 1936), deutsche Malerin und Pilzkundlerin